"Crocodylus" gariepensis — це вимерлий вид крокодилів, який мешкав у південній Африці під час раннього міоцену приблизно 17,5 мільйонів років тому. Скам'янілості були знайдені вздовж берега Оранжевої річки в Намібії, поблизу її кордону з Південною Африкою.

Коли вид був названий у 2003 році, було припущено, що він є предком живого нільського крокодила Crocodylus niloticus. Протягом цього часу вважалося, що скам'янілості C. niloticus сягають пізнього міоцену, що означає, що "C." gariepensis міг бути прямим попередником виду. Більш пізні дослідження свідчать про те, що C. niloticus вперше з'явився набагато пізніше, зробивши "C." gariepensis малоймовірним предкос нільського крокодила. Більше того, найновіші філогенетичні дослідження крокодилів розміщують "C." gariepensis в еволюційному положенні поза іншими живими видами Crocodylus, далеко від положення C. niloticus. Дійсно, вид є остеолеміном, більш близьким до карликових крокодилів (Osteolaemus) і, можливо, крокодилів з тонкою мордою (Mecistops), як показано на кладограмі нижче:

Палеоекологія 
Хоча велика частина Намібії зараз посушлива, "C." gariepensis жив у той час, коли місцевий клімат був вологим і субтропічним. Ймовірно, він населяв галерейні ліси навколо Оранжевої річки. Скам'янілості гігантських черепах і різноманітних дрібних риючих ссавців були знайдені в тих же родовищах.

Примітки 

Крокодилові
Фауна міоцену